Zeraua, eigentlich Zeraeua, ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm Zeraeua (–1876), traditioneller Führer der Herero
 Zacharias Zeraeua (–1915), traditioneller Führer der Herero
 Christian Eerike Zeraeua (–2012), traditioneller Führer der Herero
 Manasse Meundju Christian Zeraeua, traditioneller Führer der Herero